Esta é uma lista de jogos de varejo e digitais para PlayStation 4, lançados ou planejados para serem lançados. Muitos títulos ainda estão em produção. Alguns produtores já disseram que estão produzindo jogos para o PlayStation 4, sem, no entanto, dizerem quais são eles. No entanto, a Sony Interactive Entertainment já confirmou que todos os seus estúdios internos já estão trabalhando no PlayStation 4, bem como todos os estúdios de terceiros.

Jogos para PlayStation 4 
Exclusividade
 Sim - Exclusivo apenas para esta plataforma.
 Não - Disponível para mais do que um console desta geração.
 Console - Exclusivo apenas para este console nesta geração, porém, poderá estar disponível também para outros consoles de outras gerações, bem como para outras plataformas.
 Timed - Confirmado como exclusivo para um determinado período de tempo, porém, ficará disponível para outras plataformas mais tarde.
 Sony - Exclusivos das plataformas Sony

Jogos Free-To-Play

Jogos Confirmados 
Esta é uma seção para os outros próximos jogos que chegarão durante esta geração (alguns já confirmados para o PS4), outros não foram completamente claros quanto aos sistemas até o momento, bem como alguns que requerem informações adicionais que não sejam apenas confirmações.

Os títulos listados abaixo não serão contados na seção. Atualmente, os jogos nesta lista "até que tenham um apoio pleno nos artigos (que alguns já fizeram), mudam-se para as listas acima ou suprimem, se a informação relevante virá demitir fontes atuais. Lembre-se: jogos sem fontes nesta lista serão excluídos sem a menor cerimônia.

 Alguns dos jogos desta lista já podem ser movidos para as listas acima, porém, é melhor esperar por mais informações.

Ver também 
 Lista de jogos mais vendidos para PlayStation 4

Listas de jogos por plataforma